

Дзержинський район — колишня назва Романівського району Житомирської області до 2003 року
 Дзержинський район — колишня назва Шевченківського району Харкова до 2 лютого 2016 року
 Дзержинський район — колишня назва Металургійного району Кривого Рогу до 19 травня 2016 року

Дзержинський район — Волгоград
 Дзержинський район — Калузька область
 Дзержинський район — Красноярський край
  — Москва
 Дзержинський район — Нижній Тагіл
 Дзержинський район — Нижньогородська область
 Дзержинський район — Новосибірськ
 Дзержинський район — Оренбург
 Дзержинський район — Перм
 Дзержинський район — Ярославль

Дзержинський район — Мінська область